Rammert ist der Familienname von
 Werner Rammert (* 1949), deutscher Soziologe

Rammert ist die Bezeichnung folgender geografischer Objekte:
 Rammert, Höhenzug in Baden-Württemberg, Deutschland
 Rammert (FFH-Gebiet), Schutzgebiet in Baden-Württemberg, Deutschland
 Rammert (Landschaftsschutzgebiet), Schutzgebiet in Baden-Württemberg, Deutschland

 Mittlerer Rammert, Vogelschutzgebiet im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Rauher Rammert, Landschaftsschutzgebiet in Baden-Württemberg, Deutschland